Panama steht für:

 Panama, Staat in Mittelamerika
 Panama (Internet), Online-Marktplatz in den Vereinigten Staaten
 Panama (Jazzstandard), Song von William H. Tyers (1912)
 Panama (Lied), Musiktitel von 1984 der Hardrockband Van Halen, siehe Van Halen/Diskografie#Singles

Orte in Panama:
 Panama-Stadt (spanisch Panamá), Hauptstadt und Regierungssitz des mittelamerikanischen Staates Panama und die größte Stadt des Landes
 Provinz Panamá, im gleichnamigen Staat Panama in Mittelamerika, Hauptstadt der Provinz und zugleich Hauptstadt des Staates ist Panama-Stadt

Orte in Brasilien:
 Panamá (Goiás), eine brasilianische politische Gemeinde im Bundesstaat Goiás, Mesoregion Süd-Goiás, Mikroregion Meia Ponte

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Panama (Illinois)
 Panama (Indiana)
 Panama (Iowa)
 Panama (Kalifornien)
 Panama (Kentucky)
 Panama (Missouri)
 Panama (Nebraska)
 Panama (New York)
 Panama (Oklahoma)
 Panama City (Florida)
 Panama City Beach (Florida)
 Panama Park (Florida)

Panama ist der Familienname folgender Personen:
 David Ernesto Panama Sandoval (* 1950), salvadorianischer Politiker und ehemaliger Diplomat
 Norman Panama (1914–2003), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmproduzent, Filmregisseur und Schriftsteller

Siehe auch:
 Oh, wie schön ist Panama, Kindergeschichte von Janosch
 Panama Papers, Weitergabe von 11,5 Millionen internen Dokumenten der panamaischen Kanzlei Mossack Fonseca an internationale Medien
 Panamabindung, Begriff aus der Webtechnik
 Panamakanal, künstliche Wasserstraße im mittelamerikanischen Staat Panama
 Panama-Hut, Hut aus feinem Toquillastroh